Сан-Луис-Потоси () — распространённый в Мексике топоним:

 Сан-Луис-Потоси (штат)
 Сан-Луис-Потоси (город)
 Сан-Луис-Потоси — посёлок в штате Чьяпас, муниципалитет Альтамирано, с населением 642 человека.

См. также 
 архиепархия Сан-Луис-Потоси
 Потоси